Wedgewood ist der Familienname folgender Personen:
 Scott Wedgewood (* 1992), kanadischer Eishockeytorwart

Wedgewood ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Wedgewood (Alberta)
 Wedgewood (Nova Scotia)
 Wedgewood Heights, Stadtteil von Edmonton, Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Wedgewood (Delaware)
 Wedgewood (New York)
 Wedgewood (South Carolina)
 Wedgewood (Virginia)
 Wedgewood Hills, Tennessee

Siehe auch:
 Wedgwood